Tommy Robredo e Marcel Granollers eram os atuais campeões. Robredo optou por competir no ATP de Roterdã de 2010 em 2010.

Granollers fez parceria com Pablo Cuevas e, juntos, venceram a dupla formada por Łukasz Kubot e o austríaco Oliver Marach na final por 7–5, 6–4.

Cabeças de chave

Chave

Chave

Ligações externas
Chave principal de duplas do Brasil Open de 2010

D